Atacama může znamenat:

 Atacama — poušť v Jižní Americe
 Atacama (region) — region v Chile
 Atacama (departement) — bývalý departement v Bolívii
 Atacama (bolivijská provincie) — bývalá provincie v Bolívii
 Atacama (chilská provincie) — bývalá provincie v Chile

Související články 
 Atacama Large Millimeter Array
 Atacama Pathfinder Experiment
 Atacamové
 Atakamský příkop
 San Pedro de Atacama — město v poušti Atacama